Натуральне число 899
 899 рік до нашої ери
 899 рік нашої ери